World Grand Prix Darts 2008 was de 11de editie van de World Grand Prix dat is georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi vond plaats van zondag 6 oktober tot en met zaterdag 11 oktober 2008 in Dublin. Het toernooi werd gewonnen door Phil Taylor die in de finale Raymond van Barneveld versloeg met 6-2.

Loting
De Loting en programma was als volgt:

Prijzengeld 
Het World Grand Prix Darts 2008 had een totale prijzenpot van £ 250,000

Winnaar - £ 50.000
finalist - £ 25.000
Halvefinalisten - £ 14.500
Kwartfinalisten - £ 10.000
Verliezers tweede ronde - £ 6.750
Verliezers eerste ronde - £ 3.250
negendarter - £ 15.000

Darts in 2008
2008